Australian Open 2005 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 17–30 ianuarie 2005. A fost a 93-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului. S-a jucat pe terenuri cu suprafață dură. Turneul a făcut parte din circuitul masculin ATP World Tour 2005 și din circuitul feminin WTA Tour 2005. Câștigătorii au primit câte două mii de puncte ATP sau WTA.

Roger Federer nu a reușit să-și apere titlul din 2004, fiind învins în semifinale de Marat Safin într-o revanșă a finalei din 2004. În finală. Safin l-a învins pe favoritul nr. 3 Lleyton Hewitt în patru seturi. Pentru Safin a fost al doilea și ultimul său titlu major, câștigând și US Open din 2000. Hewitt a fost primul australian care a ajuns în finală de la Pat Cash în 1988.

Finala a atras mulți spectatori în Australia (în primul rând datorită prezenței conaționalului Hewitt), cu o medie de 4,05 milioane de telespectatori. Meciul a fost difuzat în țara gazdă de postul gazdă Seven Network cu comentatorii Bruce McAvaney și de două ori campionul Jim Courier (la prima sa apariție la televiziunea comercială australiană).

Acest turneu a fost primul major în care viitorul de nouă ori campion la Australian Open, Novak Djokovic, a concurat pe tabloul principal (a pierdut în fața lui Safin în prima rundă) și ultimul Australian Open în care de patru ori campionul Andre Agassi a concurat pe tabloul principal. Viitorul campion major de 22 de ori Rafael Nadal a avansat pentru prima dată dincolo de runda a treia a unui major, pierzând în fața lui Hewitt în runda a patra. A fost și ultimul major în care nici Federer, Nadal și nici Djokovic nu au ajuns în finală până la US Open 2014, o perioadă de 38 de evenimente.

Justine Henin-Hardenne nu și-a putut apăra titlul din 2004 din cauza unei accidentări suferite în a doua jumătate a anului 2004. Serena Williams, campioană în 2003, a învins-o pe Lindsay Davenport în finala feminină.

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Note

Legături externe
 Australian Open official website

2005
2005 în tenis